Espresso peut désigner :
 ESPRESSO, spectrographe destiné à la recherche d'exoplanètes ;
 L'Espresso, hebdomadaire italien ;
 la forme italienne de l'expresso, un café corsé ;
 Espresso House, chaîne de salons de café suédoise ;
 Espresso, microprocesseur 32 bits d'architecture Power d'IBM.